Семенцо́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Семенцов, Александр Николаевич (1941—2005) — советский и российский художник.
 Семенцов, Всеволод Сергеевич (1941—1986) — советский востоковед, индолог, санскритолог.
 
 Семенцов, Павел Васильевич (1919—2000) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Семенцов, Пётр Владимирович — Георгиевский кавалер; прапорщик; 18 октября 1917 (посмертно)

 Семенцова, Надежда Мефодьевна (1927—2001) — советская и российская киноактриса.

См. также 
 Семенцово